Гамла:

 Гамла — древний еврейский город и крепость на Голанской возвышенности.
 Гамла — природный заповедник, расположенный на месте одноимённого древнего еврейского города на севере Израиля.
 Гамла — крупнейший водопад в Израиле.
 Гамла — самый старый мост в Умео, Швеция.
 Маале-Гамла — мошав в Израиле недалеко от древнего города Гамла.
 Гамла Лёдёсе (Лёдёсе) — город в Швеции в лене Вестра-Ёталанд (коммуна Лилла-Эдет), расположенный в 30 км от Тролльхеттана.